Iba ist der Name von geographischen Objekten:
 Iba (Bebra), Stadtteil von Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Iba (Ulfe), Zufluss der Ulfe (Fulda), bei Weiterode (Bebra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Iba (Zambales), Stadtgemeinde in der Provinz Zambales, Philippinen
 Bistum Iba, römisch-katholische Diözese, Philippinen

Iba ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Iba (1904–1993), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Jean-Patrick Iba-Ba (* 1966), gabunischer Geistlicher, Erzbischof von Libreville
 Kōtarō Iba (* 1995), japanischer Fußballspieler

IBA steht als Abkürzung für:
 Important Bird Area
 InfiniBand, Spezifikation zur Datenübertragung
 Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik, Forschungseinrichtung des Freistaats Thüringen
 Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, Bildungsgang an Oberstufenzentren
 Interacting Boson Approximation, Näherungsverfahren zur Beschreibung der Struktur von Atomkernen
 Interceptor Body Armor, Schutzweste der amerikanischen Streitkräfte
 International Bar Association, internationale Anwaltsvereinigung
 International Bartenders Association, Dachverband von Berufsverbänden für Barkeeper
 International Bowlplaying Association, irischer Sportverband
 International Boxing Association, internationaler Profi-Boxverband
 International Boxing Association (Amateursport), internationaler Amateur-Boxverband
 Internationale Bachakademie Stuttgart
 Internationale Bäckereiausstellung in München
 Internationale Bauausstellung
 Internationale Berufsakademie in Darmstadt und 10 weiteren Studienorten
 Internationale Buchkunst-Ausstellung in Leipzig
 Internationales Baum-Archiv
 Israel Broadcasting Authority, staatliche israelische Rundfunkorganisation
 4-(Indol-3-yl)buttersäure, in Pflanzen natürlich vorkommendes Phytohormon

IBA